Daudistel ist der Name folgender Orte:

 Daudistel (Neuerburg), Ortsteil der Stadt Neuerburg im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

Persönlichkeiten:

 Albert Daudistel, deutscher Schriftsteller